Мария Румынская:
 Мария Румынская (1875—1938) — британская принцесса; в браке — последняя королева Румынии.
 Мария Румынская (1900—1961) — королева-консорт Югославии, румынская принцесса из династии Гогенцоллернов-Зигмарингенов.
  (1870—1874) — дочь Карла I.
  (род. 1964) — дочь Михая I.